Arguel – comune francese della Borgogna-Franca Contea
Arguel – comune francese dell'Alta Francia